Dalby ist der Name folgender Orte 

in Dänemark:
 Dalby (Faxe Kommune) auf der Insel Seeland
 Dalby (Kerteminde Kommune) auf der Insel Fünen
 Dalby (Kalundborg Kommune) auf der Insel Seeland
 Dalby (Frederikssund Kommune) auf der Insel Seeland
 Dalby (Kolding Kommune) auf der Halbinsel Jütland
 Dalby (Silkeborg Kommune) auf der Halbinsel Jütland

in Schweden:
 Dalby (Schonen) in der Gemeinde Lund
 Dalby (Värmland), Kirchspiel und ehemalige Landgemeinde in der heutigen Gemeinde Torsby
 Dalby (Uppland), Kirchspiel und ehemalige Landgemeinde in der heutigen Gemeinde Uppsala
 Dalby (Öland) auf der Insel Öland

auf den britischen Inseln:
 Dalby (Man) auf der Insel Man
 Dalby (Lincolnshire) in der Grafschaft Lincolnshire
 Dalby (North Yorkshire) in der Grafschaft North Yorkshire
 Great Dalby in der Grafschaft Leicestershire
 Old Dalby in der Grafschaft Leicestershire

in Australien:
 Dalby (Australien) im Bundesstaat Queensland, Sitz des Dalby Regional Council

in den Vereinigten Staaten:
 Dalby

Dalby ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Dalby (* 1947), englischer Sprachwissenschaftler und Historiker
 Camilla Dalby (* 1988), dänische Handballspielerin
 Dave Dalby (1950–2002), Footballspieler
 Greg Dalby (* 1985), US-amerikanischer Fußballspieler
 Irene Dalby (* 1971), norwegische Schwimmerin
 Liza Dalby (* 1950), US-amerikanische Anthropologin
 Martin Dalby, schottischer Komponist
 Robert Dalby († 1589), englischer Märtyrer
 Simon Dalby (* 1958), irischer Geograph